Le désastre d’Ibrox est une expression qui fait référence à deux accidents survenus à l'Ibrox Stadium de Glasgow :

 le désastre d'Ibrox de 1902, un effondrement de tribune mortel ;

 le désastre d'Ibrox de 1971, une bousculade mortelle.